Greyff ist der Familienname folgender Personen:

 Edna Greyff (1912–1992), deutsche Schauspielerin
 Michael Greyff (um 1445/50 – um 1512), deutscher Buchdrucker